Trueb steht für:

 Trueb, ein  rechter Nebenfluss der Ilfis im Schweizer Kanton Bern

Trueb ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Truëb (1882–1969), verheiratete Clara von Ruckteschell-Truëb, auch Clary und Klary Ruckteschell-Trueb und Namensvarianten, Schweizer Kunsthandwerkerin und Bildhauerin
 Ernst Trueb (1924–2015), Schweizer Ingenieurwissenschaftler
 Linda Trueb (* 1942), US-amerikanische Herpetologin
 Lucien Trueb (1934–2023), Schweizer Chemiker, Journalist und Autor

Siehe auch:
 Trüb